Allsvenskan (1972) była 48. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Sezon rozpoczął się 15 kwietnia, a zakończył się 29 października. Tytułu nie obroniła drużyna Malmö FF. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Åtvidabergs FF. Tytuł króla strzelców zdobyli Roland Sandberg i Ralf Edström, którzy w barwach Åtvidabergs FF strzelili po 16 goli.

Po tym sezonie liga została powiększona z 12 do 14 zespołów. Z Allsvenskan spadła tylko 1 drużyna, natomiast 3 kluby do niej awansowały.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1972 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1972 w Szwecji